Attila Tököli (ur. 14 maja 1976 roku w Peczu) - węgierski piłkarz, grający na pozycji napastnika.

Sukcesy 
 1999/2000 NB I. (Dunaferr SE)
 Król strzelców NB I. 1999/2000 (Dunaferr SE)
 Król strzelców NB I. 2001/2002 (Dunaferr SE)
 2002/2003 Puchar Węgier (Ferencvárosi TC)
 2003/2004 NB I. (Ferencvárosi TC)
 2003/2004 Puchar Węgier (Ferencvárosi TC)
 2004 Superpuchar Węgier (Ferencvárosi TC)

Mecze w reprezentacji

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie HLSZ 
 

Reprezentanci Węgier w piłce nożnej
Piłkarze Pécsi MFC
Piłkarze Dunaújváros FC
Piłkarze Ferencvárosi TC
Piłkarze 1. FC Köln
Piłkarze Anorthosisu Famagusta
Piłkarze AEL Limassol
Piłkarze Paksi FC
Piłkarze Kecskeméti TE
Urodzeni w 1976
Ludzie urodzeni w Peczu